Osoby:
 Sophie in ’t Veld – holenderska polityk

Inne:
 Veld – nazwa Wyżyny Weldów w języku afrikaans

Zobacz też:
 Feld
 Rozendaalse Veld
 Veldt